Slawischer Korridor bezeichnet:
 den Polnischen Korridor, ein 30 bis 90 km breiter Landstreifen, der zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg Polen Zugang zur Ostsee ermöglichte, aber auch Ostpreußen vom deutschen Kernland abtrennte
 den Tschechischen Korridor, nach Ende des Ersten Weltkrieges die Forderung nach einem Zugang der Tschechoslowakei über Jugoslawien zur Adria
einen revanchistischen Plan des russischen Politikers Wladimir Wolfowitsch Schirinowski, der nach dem Ende der Sowjetunion durch eine Aufteilung Rumäniens über die Dobrudscha (an Bulgarien) und das Donaudelta (an die Ukraine) Südslawen (Bulgaren) und Ostslawen (Ukrainer bzw. Russen in der Ukraine) wieder miteinander verbinden wollte